Pobitschka ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Pobitschka, österreichischer Komponist und Pianist
 Viola Pobitschka (* 1982), deutsch Theater- und Filmschauspielerin